Топіка — у риториці — мистецтво користуватися загальними місцями, загальними судженнями при викладенні якоїсь теми.
 Топіка — загальний доказ, загальне судження, застосовані до всіх однакових випадків.

Топіка — місто, штат Іллінойс
 Топіка — місто, штат Індіана
 Топіка — місто, штат Канзас

Примітки

Посилання